Кристо Негро има више значења:

 Кристо Негро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Кристо Негро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику